Wegerich bezeichnet:
 Wegeriche, eine Pflanzengattung

Wegerich ist der Familienname folgender Personen:
 Ullrich Wegerich (* 1955), deutscher Schriftsteller

Siehe auch